Salpa (sous-marin) peut faire référence à 2 sous-marins de la Regia Marina:

 Salpa, un sous-marin de la Classe Medusa, lancé en 1912 et désarmé en 1918.
 Salpa, un sous-marin de la Classe Argonauta, lancé en 1932 et coulé en 1941.